mil o mill, moneda fraccionària i unitat de compte (1/1.000).
 MIL, sigles amb què fou conegut el Moviment Ibèric d'Alliberament.
 Mil (helicòpter) (Миль), helicòpters russos 
 Mil (poeta), poeta còmic de l'antiga Grècia.
 .mil, domini d'Internet per al Departament de Defensa dels Estats Units.
 MIL, codi ISO 4217 de la lira maltesa, moneda substituïda per l'euro.
 mil El nombre (1.000).
 1000, any mil.